Astoma galiocarpum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Evgenii Yevgeni, Eugeny Petrovich Korovin, och fick sitt nu gällande namn av Pimenov och Kljuykov. Astoma galiocarpum ingår i släktet Astoma och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
galiocarpum